Simonyi är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Simonyi (född 1948), ungersk-amerikansk programmerare
 Zsigmond Simonyi (1853–1919), ungersk språkforskare

Ungerska efternamn